SA, Sa eller sa kan syfta på:

 SA – nationalitetsbeteckningen mellan 1919 och 1956 för motorfordon från Saarland
 SA – en delstat i Australien, se South Australia 
 SA – en paramilitär underorganisation i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, se Sturmabteilung
 SA –  en beteckning på den process som genomförs då olika typer av byggprojekt skall lanseras, se Site acquisition
 SA – en  intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, se Sveriges Arkitekter 
 SA (GPS) – en GPS-relaterad term
 Sa – horusnamnet på en farao
 sa – ISO 639-2 alpha-2 för sanskrit
 .sa – toppdomän för Saudiarabien
 SA, S.A., eller S/A - bolagsform i framför allt fransk- och spansktalande länder ungefär motsvarande svenska Aktiebolag (AB)
 SA - Södra Armen, Pitsund. Geografisk plats i Piteå Kommun.